Callisto (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Callisto (maan), een maan van de planeet Jupiter
Callisto (Marvel), een personage uit Marvel Comics
Callisto (band), een Finse metalband
Callisto (geslacht), een geslacht van mineermotten (vlinders)
Callisto (Beamish), fluitconcert van Sally Beamish, geïnspireerd op de mythologische figuur